Alexander Maier (ur. 1974) – austriacki snowboardzista
 Andreas Maier (ur. 1967) – niemiecki pisarz
 Adolf Maier (1871-1963) – pruski polityk
 Artur Maier (ur. 1986) – estoński wioślarz
 Benjamin Maier (ur. 1994) – austriacki bobsleista
 Daniela Maier (ur. 1996) – niemiecka narciarka dowolna
 Fred Anton Maier (1938-2015) – norweski łyżwiarz szybki
 Hans Maier (1909-1943) – niemiecki wioślarz
 Hans Wolfgang Maier (1882-1945) – szwajcarski lekarz psychiatra
 Heinrich Maier (1908-1945) – austriacki ksiądz katolicki
 Hermann Maier (ur. 1972) – austriacki narciarz
 Karl Maier (ur. 1957) – niemiecki żużlowiec
 Ladislav Maier (ur. 1966) – czeski piłkarz
 Małgorzata Maier (ur. 1966) – jedna z uczestniczek telewizyjnego programu Big Brother
 Paul L. Maier (ur. 1930) – amerykański historyk i pisarz
 Sepp Maier (ur. 1944) – niemiecki piłkarz i trener
 Ulrike Maier (1967-1994) – austriacka narciarka
 Wilhelm Maier (?) − niemiecki bokser
 Yuri Maier (ur. 1989) – argentyński zapaśnik

Zobacz też 
 major (ujednoznacznienie)
 Mayer
 Mayr
 Meier
 Meijer
 Meyer